Een tijd om te oogsten (originele titel: Mudbound), een roman uit 2008 van schrijfster Hillary Jordan
 Mudbound (film), een dramafilm uit 2017 van regisseuse Dee Rees